DICO – disegno di legge italiano sui DIritti dei COnviventi
 DICO – dichiarazione di conformità prevista dalle normative italiane per l'installazione di impianti
 Dico – l'ex catena discount del sistema Coop ceduta nel 2013 al Gruppo TUO e ridenominata Tuodì
 Dico – comune dell'Azerbaigian